Gummibahn steht für:

 Gummibahn (Oldenburg), eine Eisenbahnstrecke von Oldenburg nach Brake
 eine Umfahrungsstrecke für das Schildescher Viadukt bei Bielefeld an der Bahnstrecke Hamm–Minden während des Zweiten Weltkriegs
 Bahnstrecke Buchholz–Maschen Rbf, eine Verbindungsstrecke für den Güterverkehr zum Rangierbahnhof Maschen
 die umgangssprachliche Bezeichnung für den Bahnbus (Deutschland)
 die umgangssprachliche Bezeichnung für den Schienenersatzverkehr